Нерета () — топоним:
 Нерета — населённый пункт в Латвии;
 Нерета — река в Латвии, правый приток Даугавы;
 Нерета — аэродром в Латвии;
 Нерета — одно из названий правого притока Мемеле.